Шепърд може да се отнася за:

 Алън Шепърд (1923 – 1998), американски астронавт
 Сам Шепърд (1943 – 2017), американски драматург и артист
 Сибил Шепърд (р.1950), американска актриса